Olimpijski stadion je ime koje se daje za veliki središnji stadion korišten na ljetnim olimpijskim igrama. Tradicionalno, Olimpijska svečanost (otvaranje i zatvaranje), te atletika su dijelovi igara koje se održavaju na olimpijskom stadionu. Dosta njih, iako ne svi, u svom imenu sadrže riječ olimpijski stadion. Zimske olimpijske igre nemaju središnji olimpijski stadion, iako se neke građevine nazivaju olimpijskim stadionom, većinom građevine na kojima se održava otvaranje i zatvaranje olimpijskih igara.

Stadioni za olimpijske igre

Ljetne olimpijske igre

Sljedeća tablica prikazuje sve olimpijske stadione koji su se koristili na ljetnim olimpijskim igrama.

Zimske olimpijske igre

Sljedeća tablica prikazuje sve olimpijske stadione koji su se koristili na zimskim olimpijskim igrama.

Stadion